My Head Is an Animal — дебютный альбом исландской инди-фолк-группы Of Monsters and Men, выпущенный в Исландии лейблом Record Records 20 сентября 2011 года. Альбом получил своё название по второй строчке песни «Dirty Paws». После успеха их дебютного сингла, «Little Talks», группа подписала контракт с Universal Music Group и 3 апреля 2012 года альбом был переиздан в Северной Америке лейблом Republic Records.

Список композиций

Обложка альбома 
Фотография на лицевой стороне международного релиза была сделана дедом Бриняра, сфотографировавшем своего друга. Оригинал был чёрно-белым; Аннар Хильмарссон добавил цвет. На обратной стороне — семейная фотография Рагнара.

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний